Лисича́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лисичанская улица — улица в Волгограде.
 Лисичанская улица — улица в Москве.
 Лисичанская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Лисичанская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Лисичанская улица — улица в Днепре.
 Лисичанская улица — улица в Киеве.
 Лисичанская улица — улица в Луганске.
 Лисичанская улица — улица в Харькове.

Источник: :Яндекс.Карты.